Хэлли Кейт Айзенберг (; род. 2 августа 1992, , , США) — американская актриса, дебютировавшая в 1998 году. Лауреат премии «Молодой актёр» в категории «Лучший юный исполнитель в рекламе».

Биография 
Хэлли Кейт Айзенберг родилась в еврейской семье выходцев из Украины и Польши. Её мать Эми работала клоуном, а отец Барри был администратором в больнице, позже заняв должность профессора в колледже. Старший брат Хэлли Джесси — тоже актёр, номинант на премию «Оскар» за роль Марка Цукерберга в картине «Социальная сеть».

В 1998 году Хэлли дебютировала в кино, снявшись в одной из ведущих ролей в картине «Поли». За эту работу актриса была номинирована на премии «Молодой актёр» и YoungStar Award. Её работа в картине 1999 года «Двухсотлетний человек» также удостоилась номинации на YoungStar Award. Параллельно, Айзенберг снималась в рекламе. В США она стала известна благодаря рекламе Пепси, за которую в 2000 году удостоилась премии «Молодой актёр».

В 2000 году актриса появилась в заметной роли в картине «Красивая», рассказывающей о женщине, мечтающей получить титул «Мисс Америка», но не имеющей права участвовать в конкурсе, так как у неё есть ребёнок. За этим последовала роль слепоглухой Хелен Келлер в телефильме «Сотворившая чудо». Обе работы 2000 года были отмечены номинациями на «Молодой актёр».

В 2001 году Айзенберг дебютировала на Бродвее в пьесе The Women. .

В 2006 году вышел фильм , в котором Хэлли перевоплотилась в школьницу-изгоя Эрику. Эта роль принесла ей следующую номинацию на «Молодой актёр». В 2010 году актриса появилась в картине «Святые роллеры», где её брат играл ведущую роль.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактрисы США